Okamoto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Makoto Okamoto
 Hanjiro Okamoto
 Motoharu Okamoto